Fricativa alveolare sorda – tipo di consonante sorda.
Fricativa alveolare sonora – tipo di consonante sonora.